S/S Björkfjärden kan syfta på:

 1970-1994 och från 2020 namn på ett fartyg sjösatt 1925 som S/S Saltsjön
 1924-1954 namn på ett fartyg sjösatt 1877 som S/S Tynnelsö